Blaskó János (1755–1821 után) mérnök, földmérő, térképész
 Blaskó János (1919–1988) festő
 Blaskó János (1945) szobrász